Ди́нер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Динер, Альфред (1927—1953) — немецкий слесарь, казнённый за участие в событиях 17 июня 1953 года в Йене.
 Динер, Готфрид (1926—2015) — швейцарский бобслеист.
 Динер, Дан (род. 1946) — немецкий историк и писатель.
 Динер, Карл (1862—1928) — австрийский палеонтолог.
 Динер, Кристиан (род. 1993) — немецкий спортсмен, пловец.
 Динер, Теодор Отто (род. 1921) — американский фитопатологист.
 Динер, Ханон Лейбович (Михаил Львович) (1915—1995) — советский футболист.

См. также 
 Дайнер — тип ресторана.